Miljö  kan syfta på:

 Miljö (omgivning) – samlingen av alla levande och icke-levande föremål på jorden
 Miljöförstöring – mänsklig verksamhet som förstör eller skadar omgivningen
 Miljöpolitik – politik som rör miljön, exempelvis global uppvärmning och hållbar utveckling
 Miljöekonomi – en underdisciplin till nationalekonomi
 Miljöorganisation – en organisation som finns för att värna om miljön som ett huvudmål
 Miljövetenskap – ett vetenskapsområde som studerar sambandet mellan natur/miljö och människan
 Miljökonsekvensbeskrivning – en helhetssyn av den miljöpåverkan i Sverige
 Miljö (arkitektur) – inom arkitekturen den inre och yttre omgivning som finns hos byggnader och anläggningar
 Miljöpsykologi – ett tvärvetenskapligt område inom psykologin och beteendevetenskapen
 Social miljö – det sociala sammanhang i vilket en person lever
 Miljöhål – ett hål på ett biljardbord
 Grafisk miljö – samlingen av de grafiska gränssnitt som möter en datoranvändare

Se även
 Grön ideologi